1997 Голяма награда на Сан Марино е 17-о за Голямата награда на Сан Марино и четвърти кръг от сезон 1997 във Формула 1, провежда се на 27 април 1997 година на пистата Имола близо до град Имола, Италия.

Репортаж 
По време на квалификациите Уилямс отново останаха непобедими, след като Жак Вилньов взе за четвърти път пол-позишъна с време 1:23.303, като съотборникът му Хайнц-Харалд Френцен остана втори с 0.3 десети изоставане от канадеца. Михаел Шумахер от Ферари и Оливие Панис с Прост-Муген са на втора редица. След тях са пилотите на Джордан, Ралф Шумахер и Джанкарло Фисикела съответно пети и шести. Герхард Бергер за когото това е 200-о участие, се класира 11-и.

Ярно Трули не участва в това състезание след като в загрявката получи повреда на скоростната си кутия на неговия болид Минарди. Деймън Хил трябваше да започне състезанието от пит-лейна.

Жак Вилньов направи чудесен старт, докато Френцен е изпреварен от Шумахер към подхода на първия завой. В края на първата обиколка разликата между Вилньов и Шумахер е 0.420, а Френцен изоставаше като зад него е Джордан-а на Ралф Шумахер. Ян Магнусен е първия отпаднал (след като Ярно Трули не взе участие в състезанието), излитайки на завоя Аква Минерали. На същото място две обиколки по-късно отпадна и Герхард Бергер. Междувременно Хайнц-Харалд се приближи до Ферари-то на Шумахер след като изостана от него в първите обиколки. Хил и Шинджи Накано спореха помежду си в задната част на колоната като двамата се удариха на Варианте Баса и приключиха състезанието. Панис губи позиции от Ървайн и компания (групата от Фисикела и двата Макларън-а на Дейвид Култард и Мика Хакинен) като остана шести. Ралф напусна състезанието с проблеми с трансмисията, последвайки го от Джони Хърбърт след като е 4-ти в един момент. Михаел е първия от главните действащи лица да спре в бокса. Последван е от лидера до момента Жак Вилньов но по-бавен и излезе зад второто Ферари на Еди Ървайн. Френцен направи чудесен пит-стоп като излезе пред Шумахер и пое водачеството. Култард отпадна след като двигателят му изгоря точно пред Фисикела и Ървайн вървейки до момента на 4-та позиция. В бокса на Уилямс новините са лоши след като Патрик Хед каза на сър Фран Уилямс че има проблем с превключването на предавките от болида на Вилньов. Канадецът спря в 40-а обиколка за да бъдат сменени четирите гуми и волана. Болидът му остава на четвърта предавка и Жак нямаше друг избор освен да излезе от колата си подчертавайки неговото отпадане. Френцен и Шумахер спряха за последен път при своите механици като разликата е 4 секунди в полза на Френтцен след излизането на Шумахер от пита. Ървайн спря също за последен път запазвайки 3-та позиция. Хайнц-Харалд нямаше никакви проблеми и с това записа своята първа победа в неговата кариера с Ферари-тата на Шумахер и Ървайн втори и трети.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки 
 Първа победа: Хайнц-Харалд Френтен
 Важни събития 200-о участие за Герхард Бергер; 20-о състезание за Жак Вилньов.

Източници 
 

Голяма награда на Сан Марино